Adriano Tardelli, detto il Baionetta (1896-1945) – antifascista italiano, membro della Resistenza
Diego Tardelli (1985) – calciatore brasiliano
Fausto Tardelli – (1951) – vescovo cattolico italiano, ordinario della diocesi di Pistoia
Marco Tardelli (1954) – allenatore di calcio, commentatore sportivo ed ex calciatore italiano
 Wagner Tardelli (1964) – ex arbitro di calcio brasiliano